Ў, ў (У краткое, У с краткой, ) — буква расширенной кириллицы. Используется в белорусском алфавите, а также в некоторых современных и бывших неславянских алфавитах. По начертанию представляет собой обычную гражданскую букву У, к которой прибавлена такая же кратка, как в букве Й.

Происходит от знака «ижица с краткой» (Іереѵ̆ская власть, пучина Егеѵ̆ская и т. п.), использовавшегося в некоторых западнорусских изданиях конца XVI — начала XVII веков, а непосредственно — из более позднего знака «гаммаобразный ук с краткой», употреблявшегося в румынской кириллической письменности, откуда в 1837 году была заимствована (уже практически в нынешней форме) составителями сборника украинской поэзии «Русалка Днестровая», о чём в предисловии написано так: «приймилисмо сербскоє џ (виџу wydzu) и волоскоє ў (аў, αυ Erazm. Rotterd., au, еў, ευ: спѣваў, spiwαυ; душеў, dušευ)…» , то есть «мы приняли сербское Џ и валашское (то есть румынское) Ў». В этом сборнике буква пишется преимущественно на месте этимологического [л], перешедшего в неслоговое [у] (что сегодня орфографически выражается буквой В).

Название 
В белорусском языке эта буква называется «у нескладо́вае», то есть «у неслогово́е». В русском языке часто используются названия «у кра́ткое» или «у неслогово́е».

Ў в белорусском языке 

Ў — 22-я буква белорусского алфавита. Обозначает звук .

Впервые для сегодняшнего белорусского языка отдельная буква для звука  появилась в середине XIX века в белорусской латинице в разных вариантах - ú, курсивное u, u с гачеком (ǔ), w̆, ŭ. В стихотворной брошюре Яна Чечота «Da milych mužyczkoú», которая была выпущена в 1846 году, буква выглядела как u c акутом — ú. У Викентия Дунина-Марцинкевича использовалось курсивное u (в отличие от обычного u для гласного звука [u], например: jon umieu). Привычная u на месте краткого (неслогового) использовалась в публикациях Кастуся Калиновского 1862—1863 годов. Встречались также варианты u с гачеком (ǔ). W с краткой (w̆) использовал Бронислав Эпимах-Шипила (1889). В 1897 выпускается первый том «Люду беларускага» этнографа Михаила Федеровского; многотомник содержит аутентичные тексты, записанные Федеровским белорусской латиницей. В этих записях в позиции после гласных звук [w] (у нескладо́вае) передаётся как u̯ (например: kazau̯; pierapau̯zła; jak u̯ziau̯ by u̯ ruku; uhledzieu̯) , в то время как ŭ используется для очень кратого (и в беглом произношении пропадающего) [у] (например, pakazŭwaj; padwiazŭwaje; panakruczŭwała, dziakŭwać Bohu). И только у Богушевича буква принимает свой современный вид — ŭ. Она использовалась в краковском издании Франциска Богушевича «Dudka Białaruskaja» 1891 году.

Для белорусского языка буква Ў впервые была предложена П. А. Бессоновым в 1870 году. В 1874 году этнограф Павел Шейн издает сборник «Белорусские народные песни». В нём авторский текст написан по-русски, а аутентичная запись текстов белорусских песен — по-белорусски. Здесь во всех случаях звук  передается как Ў, например: не даў, слаўны, жоўтымъ зярномъ, а ўзяў вутку, заўтра раненька, нясуць намъ бутэлькі поўненькі.

В белорусской письменности буква стала употребляться с 1890-х годов.

Употребляется после гласных, соответствует буквам (и звукам) У, В и Л других славянских языков и часто чередуется с ними: ён у карчме́ — яны́ ў карчме́, галава́ — гало́ўка, быў — была́.

В сентябре 2003 года во время десятого празднования «Дней белорусской письменности» в Полоцке установили памятник букве «Ў». Первоначальная идея памятника принадлежит белорусскому каллиграфу, профессору Павлу Семченко, который много лет изучал художественные шрифты.

В других кириллических алфавитах 
 Используется в дунганском алфавите, введённом в 1953 году, где передаётся закрытый гласный [u], в отличие от «у», которое передаёт более открытый [ʊ].
 Используется в алфавите азиатских эскимосов, где передаёт звук [β].
 Используется в ни́вхском кириллическом алфавите, введённом в конце 1970-х годов.
 До латинизации 1923 года употреблялась для записи осетинских текстов (так называемая «шёгреновская азбука») — в частности, в первой осетинской газете «Ирон газет» (1906). Передавала звук [w].
 В 1961—1964 годах (в Карачаево-Черкесии до 1970-х) использовалась в карачаево-балкарском кириллическом алфавите. Вместо неё могла также использоваться буква у с ударением — у́. Буква ў до сих пор иногда встречается в разных изданиях. 
 В 1989 году планировалось ввести букву Ў в татарский алфавит.
 Употребляется в каракалпакском кириллическом алфавите, где обозначает звук .
 Употребляется в узбекском кириллическом алфавите, где обозначает звук ; в современной узбекской латинице ей соответствует oʻ.
 В некоторых словарях ненецкого языка используется У͏̆ у͏̆ (у с бреве, имеющим форму, как в латинице), обозначающая краткий гласный .
 Используется в некоторых словарях абхазского языка, где обозначает звук .

См. также 
 Список букв кириллицы
 Ŭ

Примечания

Ссылки 

Белорусский алфавит
Узбекская кириллица